Hemming est un nom propre qui peut désigner :

 Hemming (°1290 - †1366), né au nord d'Uppsala en Suède, évêque d'Abo (aujourd'hui Turku), en Finlande de 1338 à sa mort ; saint chrétien fêté par l'Église catholique romaine le 21 mai. 
 Hemming, roi des Danois de 810 à 812.
 Hemming Halfdansson chef danois tué en 837
 Arthur Francis Hemming (°1893 - †1964), entomologiste britannique.
 Gary Hemming, alpiniste américain, surnommé le « beatnik des cimes ».

Références 

Homonymie de patronyme